Ше́йфер (, от ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Георгий (Шейфер) (род. 1950) — епископ Мэйфильдский, викарий Восточно-Американской епархии.
 Шейфер, Рэймонд Мюррей (1933—2021) — канадский композитор и писатель.
 Шейфер, Тим (род. 1967) — американский разработчик компьютерных игр.
 Шейфер, Эдвард (род. 1946) — 29-й министр сельского хозяйства США с 2008 по 2009 год, губернатор Северной Дакоты с 1992 по 2000 год.